Тепексомулко има више значења:

 Тепексомулко (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тепексомулко, Километро 27.8 (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику